Ториса може бити:

 Ториса (Сабинов), насеље у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република
 Ториса (река), река у Словачкој, притока реке Хорнад